Jan van den Berg (kunstschilder), een Nederlands kunstschilder
Jan van den Berg (militair), een Nederlands militair
Jan van den Berg (regisseur), een Nederlands regisseur
Jan van den Berg (voetballer), een Nederlands voetballer
Jan J. van den Berg, een Nederlands organist en componist
Jan Hendrik van den Berg, een Nederlands psychiater

Zie ook 
Jan van den Berghe (doorverwijspagina)